Loliolus är ett släkte av bläckfiskar. Loliolus ingår i familjen kalmarer.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalmarer
Loliolus